Der Unicodeblock Kombinierende diakritische Zeichen (Combining Diacritical Marks, U+0300 bis U+036F) umfasst diakritische Zeichen, die als kombinierende Zeichen über, unter oder in ein vorher eingegebenes Zeichen gesetzt werden. Wenn ihnen Tasten auf einer Tastatur zugeordnet werden, sind dies also Tottasten. Der englische Name dieses Blocks, „Combining Diacritical Marks“, wurde in einigen deutschen Versionen der Microsoft-Programme falsch als „Kombinierende diakritische Markierungen“ übersetzt.

Für die Eingabe in Microsoft Word genügt, einen Unicode-Font vorausgesetzt, meist der Buchstabe direkt gefolgt von der Unicodenummer für die kombinierenden diakritischen Zeichen und der Tastenkombination Alt+C, andernfalls muss man wie beim Buchstaben a den Buchstaben gefolgt von U+Unicodenummer eingeben und dann die Tastenkombination Alt+C drücken. Beispiele: aU+0302 gefolgt von ALT+C wird zu â, üU+030C (oder ü030C) gefolgt von ALT+C wird zu ǚ (ü mit Hatschek oder Caron). 



Liste 
Alle Zeichen haben die Kategorie "Markierung ohne Extrabreite" und die bidirektionale Klasse "Markierung ohne Extrabreite".

Grafiktafel

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch; 112 kB)